4343 Tetsuya – asteroide della fascia principale 
 Tetsuya – nome proprio maschile giapponese